«Банкир» () — триллер, интерпретирующий на современный лад историю о Джекилле и Хайде.

Сюжет 
Детектив Дэн Джефферсон ведёт расследование преступлений против женщин лёгкого поведения. Джейни и Мелани — две очередные жертвы убийцы, который днём ведёт благопристойный образ жизни, руководя банком.

А по ночам банкир-убийца Осборн выходит с арбалетом, начиная азартную охоту на проституток Своё расследование ведёт и Шэрон Максуэлл, телеведущая с 3-го канала.

В ролях 
 Роберт Форстер — Дэн
 Дункан Реджер — Осборн
 Шанна Рид — Шэрон
 Джефф Конуэй — ковбой
 Лейф Гарретт — Фауле
 Ричард Раундтри — лейтенант Хьюз
 Хуан Гарсия — Эдди
 Майкл Фейрман — Фрэд
 Дебра Рихтер — Мелэни

Интересные факты 
 Распространителем на советском видеорынке была компания «West Video».

 Видеостарт в СНГ: 18 апреля 1998 года.
 В соответствии с Системой возрастной классификации кинопоказа в Советском Союзе фильм имеет категорию: «Фильм разрешён для показа зрителям, достигшим 16 лет».

См. также 
 Банк

Ссылки 
 
 Описание фильма «Банкир» в Государственном реестре фильмов

Фильмы о серийных убийцах
Фильмы США 1989 года
Фильмы-триллеры США